Panajota Asimakopoulou-Atzaka (griechisch Παναγιώτα Ασημακοπούλου-Ατζακά, auch Γιώτα Ατζακά, * 20. Jh. in Zagora im Pilio) ist eine griechische Christliche Archäologin und Byzantinistin.

Sie studierte Archäologie an der Universität Thessaloniki. Dort war sie auch bis zu ihrer Pensionierung als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Heute ist sie Ehrenprofessorin (ομότιμη καθηγήτρια) der dortigen Abteilung für Geschichte und Archäologie.

Asimakopoulou-Atzaka beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Ausstattung von Innenräumen, insbesondere Kirchen, mit Mosaikfußböden. Dabei berücksichtigt sie Material vor allem aus der Spätantike und der frühbyzantinischen Zeit. 1988 wurde sie für ihre Arbeit zu diesen Mosaiken von der Akademie von Athen mit einem Preis ausgezeichnet.

Schriften (Auswahl) 
 Η τεχνική opus sectile στην εντοίχια διακόσμηση. Συμβολή στη μελέτη της τεχνικής από τον 1ο μέχρι τον 7ο μ.Χ. αιώνα με βάση τα μνημεία και τα κείμενα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 1980.
 Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος
 Band 1: mit Stylianos Pelekanides: Νησιωτική Ελλάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 1981.
 Band 2: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 1987
 Band 3, 1:Μακεδονία, Θράκη. Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Θεσσαλονίκης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 1998
 Band 3, 2: Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης (εκτός Θεσσαλονίκης). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2018.
 Το επάγγελμα του ψηφοθέτη κατά την όψιμη αρχαιότητα : 3ος-7ος αιώνας. Athen 1993 
 Το επάγγελμα του ψηφοθέτη. 4ος αι. π.Χ. - 8ος αι. μ.Χ. Άγρα, Athen 2011, ISBN 978-960-325-915-2
 Ψηφιδωτά δάπεδα. Προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού: Έξι κείμενα. University Studio Press, Thessaloniki 2019, ISBN 978-960-12-2456-5

Weblinks 
 biblionet.gr: Ασημακοπούλου - Ατζακά, Παναγιώτα
 

Christlicher Archäologe
Byzantinist
Hochschullehrer (Aristoteles-Universität Thessaloniki)
Grieche
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau